Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Chris Evert che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Betty Stöve 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (finale)
 Rosie Casals /  Chris Evert (Campionesse)

 Margaret Court /  Virginia Wade (semifinali)
 Kristien Shaw /  Valerie Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1977